Beaucamp ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Beaucamp (* 1937), deutscher Journalist, Kunstkritiker und Publizist
 Theodor Beaucamp (1892–1944), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat des Landkreises Düren 

Beaucamp steht für:

 Wailly-Beaucamp, Gemeinde im französischen Département Pas-de-Calais